Hermann Höfle ist der Name folgender Personen:

* Hermann Höfle (SS-Mitglied, 1898) (1898–1947), deutscher SS-Obergruppenführer und General
 Hermann Höfle (SS-Mitglied, 1911) (1911–1962), deutscher SS-Sturmbannführer